Альфа-глюкозидаза () – білок, який кодується геном GANAB, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 944 амінокислот, а молекулярна маса — 106 874.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі, апараті Гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Глікозидази